Ната́н (Ну́тан) Аро́нович Явли́нский () — советский физик, разработчик термоядерных установок
токамак.

Биография 
Родился 13 февраля 1912 года в Харькове (по другим данным — в Каневе, ныне Украина) в семье врача. В 1931 году окончил ФЗУ при Харьковском электромеханическом заводе (ХЭМЗ) и вечернее отделение ХЭТИ (1936). Работал на ХЭМЗ, с 1934 года — начальник одного из КБ. Член ВКП(б) с 1931 года.
 
Участвовал в Великой Отечественной войне. Во время обороны Сталинграда был заведующим мастерскими по ремонту артиллерийской техники.

С 1944 года — начальник лаборатории (ВЭИ имени В. И. Ленина, Москва). С 1948 года — заведующий лабораторией и начальник сектора ИАЭ имени И. В. Курчатова.

Участвовал в разработке первых термоядерных установок типа токамак (тороидальная камера магнитная).

Трагически погиб 28 июля 1962 года в авиационной катастрофе в районе Сочи вместе с женой и младшим сыном. Похоронен вместе с ними на Донском кладбище.

Троюродный дядя Григория Явлинского.

Сын — Юлий Нутанович Явлинский (род. 1936), физик-ядерщик, ведущий научный сотрудник Института ядерного синтеза ИАЭ имени И. В. Курчатова.

Внучка — Борисова, Наталья Николаевна (род. 1961).

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1949) — за разработку конструкции и освоение производства электрических машин;
 Ленинская премия — за исследования мощных импульсных разрядов в газе для получения высокотемпературной плазмы;
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден Красной Звезды;
 Медаль «За оборону Сталинграда»;
 Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Примечания

Источники 
 К столетию со дня рождения выдающегося организатора, учёного и инженера Натана Ароновича Явлинского
 Натан Аронович Явлинский: к 100-летию со дня рождения / отв. ред. С. Е. Воинова. — М.: НИЦ «Курчатовский институт», 2012. — 179 с. — (Выдающиеся ученые Курчатовского института).— ISBN 978-5-904437-04-6

Ссылки 
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Сотрудники Курчатовского института
Погибшие в авиакатастрофе 28 июля 1962 года
Похороненные на Донском кладбище